Паникли — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 

Расположена в 45 километрах к северо-востоку от районного центра, города Невеля, и в 9 км к северо-востоку от бывшего волостного центра, деревни Опухлики. Находится на побережье озера Белое, восточнее — озеро Ермаки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 43 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Голубоозёрской волости.

Примечания

Ссылки 
Сайт Невельского района, Голубоозёрская волость 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)